Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das Adelaide International 2021 des Damentennis. Insgesamt nahmen 24 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die am 21. und 22. Februar 2021 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2021
2021